13-й чемпионат Европы по плаванию в ластах прошёл в Москве с 7 по 14 августа 1989 года.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Информация на сайте CMAS

1989 год в Москве
Чемпионаты Европы в 1989 году
Чемпионаты Европы по плаванию в ластах
Август 1989 года
Международные спортивные соревнования в Москве
Спорт в России в 1989 году
Чемпионаты Европы в СССР